Scarcies bezeichnet:

 Little Scarcies, ein Fluss in Sierra Leone
 Great Scarcies, ein Fluss in Sierra Leone und Guinea (dort Kolenté genannt)